Оскар за най-добър международен филм () (известни като Награди за най-добър чуждоезичен филм до 2020 г.) се връчва в днешния си регламент от 1957 г., а в продължение на осем години преди това (1948 – 1956) са присъждани почетни награди..

Според критериите филмите трябва да са дългометражни игрални филми, продуцирани извън САЩ, като диалогът в тях се води предимно на език, различен от английски. Те могат да бъдат номинирани и в други категории, при условие, че са били показани с търговска цел в окръг Лос Анджелис и отговарят на съответните критерии. Филмите на чужд език, продуцирани в САЩ, не могат да бъдат номинирани в тази категория, но няма пречка да бъдат номинирани в другите категории.

Хронологичен списък

1949 - 1956

1957 - 1959

1960-те

1970-те

1980-те

1990-те

2000-те

2010-те

2020-те

Източници